Lindstrand är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1176 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lindstrand
 Albert Lindstrand (1835–1907), musikdirektör
 Ewa Lindstrand (född 1954), politiker, socialdemokrat
 Folke Lindstrand (1900–1980), kemist och skolman
 Josefine Lindstrand (född 1981), sångare, pianist och kompositör
 Lars Lindstrand (1927–2019), lärare, läromedelsförfattare och näringslivsperson
 Nils Lindstrand (1869–1958), fabrikör och politiker, socialdemokrat
 Per Lindstrand (född 1948), ingenjör och ballongflygare 
 Simon Lindstrand (1861–1920), skådespelare och varietéartist
 Vicke Lindstrand (1904–1983), formgivare och konstnär

Källor

Svenska efternamn